Srbice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Srbice (okres Domažlice)
 Srbice (okres Teplice)